Plusieurs œuvres portent ce nom :
 Lady Oscar ou La Rose de Versailles, manga de Riyoko Ikeda ;
 Lady Oscar, anime créé d'après le manga homonyme ;
 Lady Oscar (1979), film réalisé par Jacques Demy ;
 Lady Oscar (2012), une pièce de théâtre adaptée de l'œuvre de Claude Magnier : Oscar.